Ambashtha é um termo sânscrito que significa:

 1. Povo ou exército da região de Panjab; provalvelmente o Aµß**** de Ptolemeu.
 2. Médico das tribos de Manu.
 3. Personagem da mitologia hindu filho do sudra Nishada*
 4. Obra da literatura indiana.

Ver também 
 Mitologia Hindu

Mitologia hindu